Гавриил Евгеньевич Бескид (, , Первая Чехословацкая Республика) — русинский педагог, публицист, общественный деятель.

Родился в Кошице в семье приходского священника Евгения Бескида. Приходился племянником Антону Бескиду, губернатору Подкарпатской Руси. Большую часть детства провёл в карпатском селе Легнава Старолюбовнянского округа Словакии. В 1948 году окончил Русскую гимназию в Пряшеве, а в 1953 году Высшую педагогическую школу в Братиславе. С этого времени до 1991 года преподавал русский язык в пряшевских средних специальных школах. В начале 1990-х годов, когда появилась такая возможность, Бескид активно включился в дело русинского возрождения.

Ссылки 
 http://rusiny.info/article/44/
 http://rusk.ru/st.php?idar=325650
 http://www.lemko.org/books/Rusyn/R2009_05.pdf
 http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2022-2010.pdf
 Історія

Педагоги Словакии
Историки Словакии
Общественные деятели Словакии